Nucci ist der Familienname folgender Personen:

 Avanzino Nucci († 1629), italienischer Maler
 Christian Nucci (* 1939), französischer Politiker
 Danny Nucci (* 1968), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Daniele Di Nucci (* 1981), italienischer Sportler
 Franco Nucci (* 1929), italienischer Regisseur
 Laura Nucci (1913–1994), italienische Schauspielerin
 Leo Nucci (* 1942), italienischer Opernsänger 
 Maxim Nucci (* 1979), französischer Musiker, siehe Yodelice

Siehe auch:
 Nuci